FK Zestaponi är en georgisk fotbollsklubb från staden Zestaponi. Laget spelar i Umaglesi Liga, den georgiska högstadivisionen.
Klubben bildades den 18 juni 2004, men den har anor från början av 1900-talet. Klubben har ett systerlag, FK Zestaponi-2, dessutom har klubben även ett ungdomslag för personer födda 1993-94 och 1995-96. 2009 mötte den svenska klubben Helsingborgs IF Zestaponi i en kvalmatch till UEFA Europa League.

Säsongen 2010/2011 tog klubben sin allra första titel i Umaghlesi Liga, då de vann ligan överlägset före tvåan FK Dinamo Tbilisi. Klubbens stormålskytt, Nikoloz Gelasjvili, lyckades även att vinna skytteligan under samma säsong.

Spelartrupp

Statistik

Säsonger 
{|class="wikitable"
|-bgcolor="#efefef"
! Säsong
! Liga
! Pos.
! S
! V
! O
! F
! GM
! IM
! P
! Cup
! Europa
! Noter
! Tränare
|-
|2000-01
|bgcolor=#ffa07a|Pirveli Liga
|align=right|
|align=right| ||align=right| ||align=right| ||align=right|
|align=right| ||align=right| ||align=right|
|Sextondelsfinal
|
|Uppflyttade
|
|-
|2001-02
|Umaghlesi Liga
|align=right|11
|align=right| ||align=right| ||align=right| ||align=right|
|align=right| ||align=right| ||align=right|
|Sextondelsfinal
|
|
|
|-
|2002-03
|Umaghlesi Liga
|align=right|12
|align=right| ||align=right| ||align=right| ||align=right|
|align=right| ||align=right| ||align=right|
|32-lagsrundan
|
|Nedflyttade
|
|-
|2003-04
|bgcolor=#ffa07a|Pirveli Liga
|align=right|16
|align=right|30||align=right|2||align=right|1||align=right|27
|align=right|18||align=right|87||align=right|7
|32-lagsrundan
|
|
|
|-
|2004-05
|Umaghlesi Liga
|align=right|5
|align=right|36||align=right|16||align=right|5||align=right|15
|align=right|38||align=right|48||align=right|53
|bgcolor=silver|Tvåa
|
|
|
|-
|2005-06
|Umaghlesi Liga
|align=right|4
|align=right|30||align=right|18||align=right|7||align=right|5
|align=right|44||align=right|22||align=right|61
|bgcolor=silver|Tvåa
|
|
|
|-
|2006-07
|Umaghlesi Liga
|align=right|4
|align=right|26||align=right|16||align=right|9||align=right|1
|align=right|55||align=right|11||align=right|57
|bgcolor=silver|Tvåa
|
|
|
|-
|2007-08
|Umaghlesi Liga
|bgcolor=cc9966 align=right|3
|align=right|26||align=right|18||align=right|5||align=right|3
|align=right|56||align=right|16||align=right|59
|bgcolor=gold|Mästare
|Intertoto 1:a rundan
|
|
|-
|2008-09
|Umaghlesi Liga
|align=right|4
|align=right|30||align=right|16||align=right|4||align=right|10
|align=right|43||align=right|27||align=right|52
|Kvartsfinal
|UEFA-cupen 1:a kvalrundan
|
|
|-
|2009-10
|Umaghlesi Liga
|bgcolor=cc9966 align=right|3
|align=right|36 ||align=right|19 ||align=right|10 ||align=right|7
|align=right|58 ||align=right|33 ||align=right|67
|Kvartsfinal
|UEFA Europa League 2:a kvalrundan
|
|
|-
|2010-11
|Umaghlesi Liga
|bgcolor=gold align=right|1
|align=right|36 ||align=right|24 ||align=right|6 ||align=right|6
|align=right|72 ||align=right|19 ||align=right|78
|Semifinal
|UEFA Europa League 3:e kvalrundan
|
|
|-
|2011-12
|Umaghlesi Liga
|bgcolor=gold align=right|1
|align=right|28 ||align=right|16 ||align=right|7 ||align=right|5
|align=right|52 ||align=right|28 ||align=right|55
|bgcolor=silver| Tvåa
|UEFA Champions League 2011/2012
|
|
|-
|2012-13
|Umaghlesi Liga
|align=right|5
|align=right|32 ||align=right|12 ||align=right|6 ||align=right|14
|align=right|35 ||align=right|38 ||align=right|42
|16-delsfinal
|UEFA Champions League 2012/2013
|
|
|-
|}

Europacupsstatistik

Klubbrekord

Källor

Externa länkar 
 Zestafoni på Soccerway.com

 
Sportklubbar bildade 2004